Qapïqulu è il corpo di schiavi sottoposti direttamente ai sultani ottomani. Su di essi si strutturava l'intero ordinamento amministrativo dell'Impero e la difesa personale del sultano – parte di essi venivano destinati al corpo militare d'elite dei Giannizzeri di istanza a Istanbul. 

Al Qapïqulu venivano assegnati gli schiavi provenienti dalle regioni cristiane dei Balcani, i quali venivano inviati in Anatolia e sottoposti alla guida di un Bey, autorità che esercitava il proprio potere su una provincia dell'Impero, presso il quale venivano impartiti gli insegnamenti del Corano e convertiti alla fede islamica. Al fonte del Qapïqulu era rappresentato dal "pengiq", ovvero il diritto del Sultano a ottenere il quinto dei prigionieri di guerra. Ormai islamizzati, gli appartenenti a tale corpo potevano mirare alle più alte cariche dell'Impero, come spessissimo si verificò.

Classi sociali ottomane